Théo Wynsdau ou Théodore Wynsdau, né le  à Saint-Gilles et mort le  à Lausanne est un coureur cycliste belge. Il a participé à deux reprises au Tour de France et obtenu son meilleur classement en 1920 avec une treizième place. Spécialiste des courses de six jours, il se distingue également sur route en gagnant Paris-Longwy en 1924 et en se classant cinquième du Circuit des Champs de Bataille en 1919. Après sa carrière de coureur, il effectue une carrière d'entraîneur à moto dans des épreuves de demi-fond. En 1933, il est notamment l'entraîneur de Charles Pélissier lors de sa victoire dans le Critérium des As.

Palmarès 
 1922
  des Six Jours de Bruxelles
  des Six Jours de Gand
 1923
  des Six Jours de Gand
 1924
 Paris-Longwy
 1927
  des Six Jours de Détroit

Lien externe 
 

Coureur cycliste belge
Naissance en janvier 1895
Décès en septembre 1951
Décès à Lausanne
Décès à 56 ans